Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Laodamie fille d'Acaste, épouse du prince thessalien Protésilas,
 Laodamie fille de Bellérophon, aimée de Zeus et mère de Sarpédon.

es:Laodamia